

Aziende
Llewellyn Worldwide – casa editrice statunitense

Onomastica
Llewellyn – variante del nome proprio di persona gallese Llywelyn

Persone
Gareth Llewellyn – rugbista gallese
Nancy Llewellyn – latinista e docente statunitense